

Села:
 Красненьке — Вінницька область, Іллінецький район
 Красненьке — Миколаївська область, Кривоозерський район

Красненьке (; ) — село, Придністров'я, Рибницький район